LKW steht als Abkürzung für:
 Liechtensteinische Kraftwerke, ein öffentliches Energieversorgungsunternehmen
 Leberkäsweck(en), siehe Fleischkäse

Lkw steht als Abkürzung für:
 Lastkraftwagen, Kraftfahrzeug für den Güterverkehr oder Materialtransport

Siehe auch:

Abkürzung